Die K3 League Basic 2019 war die insgesamt dritte Spielzeit und die erste Spielzeit als Halbprofessionell betriebene fünfthöchste südkoreanische Fußballliga gewesen.

Veränderung zur Vorsaison 
 Ulsan Citizen FC tritt der K3 League bei und wird in der Basic antreten.
 Busan FC verlässt die K3 League aufgrund Finanzieller Probleme
 FC Uijeongbu meldete keine Mannschaft an und verließ die Liga
 Buyeo FC meldete nach Ende der Saison 2018 keine neue Mannschaft an und verlässt ebenfalls die Liga
 Yeoju Sejong FC nannte sich Anfang 2019 in Yeoju Citizen FC um

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Reguläre Saison

Abschlusstabelle

Play-Off-Spiel 
In den Play-Off-Spiel spielten die 3. und 4. Platzierten den Sieger der Play-Off aus. Der Gewinner trat in der Relegation gegen den 10. Platzierten der K3 League Advance an. Das Play-Off-Spiel fand am 27. Oktober 2019 statt

Finale

Relegation 
In der Relegation trat der 10. Platzierte der K3 League Advance, sowie der Play-Off-Gewinner der K3 League Basic 2019 an. Der Gewinner qualifizierte sich für die K3 League Advance 2020. Die Relegation fand am 3. November 2019 statt.

|}
Anmerkung: Chuncheon FC gewann das Spiel aufgrund des Heimrechtes.

Statistik

Zuschauertabelle

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Offizielle Website (koreanisch)
 Spielberichte über die K3 League Basic 2019
 Spielberichte auf kfa.kr (koreanisch)

2019
2019
Fußballsaison 2019